Martin Krodel, peintre allemand
 Matthias Krodel dit l'Ancien (?-1605), peintre allemand
 Matthias Krodel dit le Jeune, peintre allemand
 Wolfgang Krodel ou Crodel dit l'Ancien (vers 1500 - vers 1561), peintre allemand
 Wolfgang Krodel dit le Jeune (1575-1623), peintre allemand

Voir aussi

Références